Urvillea kan syfta på:

 Urvillea – släkte inom familjen kilstritar, som endast omfattar arten Urvillea melanesica
 Urvillea (växter) – släkte inom familjen kinesträdsväxter